Das Département Doubs liegt in der Region Bourgogne-Franche-Comté in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 571 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2022).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2022:
 Fusion Châtillon-sur-Lison und Cussey-sur-Lison → Cussey-sur-Lison
 Fusion Mérey-sous-Montrond und Villers-sous-Montrond → Les Monts-Ronds

2019:
 Fusion Fontain und Arguel → Fontain
 Fusion Pays de Clerval und Chaux-lès-Clerval → Pays-de-Clerval
 Fusion Tarcenay und Foucherans → Tarcenay-Foucherans

2018:
 Fusion Vauchamps und Bouclans → Bouclans
 Fusion Marchaux und Chaudefontaine → Marchaux-Chaudefontaine

2017:
 Fusion Chemaudin und Vaux-les-Prés → Chemaudin et Vaux
 Fusion Charbonnières-les-Sapins, Étalans und Verrières-du-Grosbois → Étalans
 Fusion Montfort und Pointvillers → Le Val
 Fusion Labergement-du-Navois und Levier → Levier
 Fusion Clerval und Santoche → Pays de Clerval

2016:
 Fusion Athose, Chasnans, Hautepierre-le-Châtelet, Nods, Rantechaux und Vanclans → Les Premiers Sapins
 Fusion Bonnevaux-le-Prieuré und Ornans → Ornans
 Fusion Osselle und Routelle → Osselle-Routelle
 Fusion Sancey-le-Grand und Sancey-le-Long → Sancey
 Fusion Vaire-Arcier und Vaire-le-Petit → Vaire

Siehe auch 
 Liste der Kantone im Département Doubs
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Doubs
!Liste